Пам'ятний знак Небесній Сотні в місті Дубно було відкрито та освячено на території зони відпочинку «Острівок» 6 травня 2014 року, за сприянням Дубенської міської ради та громади міста.

Автори: архітектори Ольга Охримюк та Леонід Мосійчук.

Другий пам'ятний знак Небесній Сотні відкрито і освяченно 11 травня 2014 року на території храму Вознесіння Господнього УГКЦ по вул. Пушкіна, 1а, за сприянням парафіян храму та МПП «Атрибут».

Автори: отець Роман Бобесюк та архітектор Олег Супрун.

Посилання 
 [http://dubno-adm.rv.ua/newsite/news/oper/835.html Освятили пам'ятний знак Небесній Сотні]
 [http://www.dubnougcc.org.ua/index.php?start=20 Освячення знаку Небесній Сотні]

Пам'ятники Дубна